I. Theodórosz (607/12–649) római pápa
I. Theodórosz (1171/4–1221/2) nikaiai császár
I. Theodórosz (1355 körül–1407) moreai despota, V. János bizánci császár fia

Hasonló névvel
I. Tevodrosz etióp császár
I. Teodór leszboszi uralkodó
I. Teodor kopt pápa
I. Torosz (egyértelműsítő lap)
I. Fjodor orosz cár
I. Teodór konstantinápolyi pátriárka